Ülenurme (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Tartumaa
 Ülenurme (plaats), een plaats in Estland, gemeente Kambja